Систелья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Население — 251 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Cistella
 Comunidad virtual de vecinos de Cistella

Населённые пункты Жироны
Муниципалитеты Жироны